Михаил Юрьевич Сухорученко () — российский футболист, защитник.

Воспитанник академии клуба «Краснодар». В 2022 году дебютировал за «Краснодар-2» в первенстве ФНЛ-1. 8 мая 2022 года сыграл первый матч в чемпионате России в гостевой игре против «Арсенала» (1:1), выйдя на 60-й минуте.

В марте 2021 года сыграл два товарищеских матча против Словакии в юношеской сборной Станислава Коротаева.

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар»